InterContinental Hotels Group plc (IHG) es una compañía Británica que opera varias marcas hoteleras. Es la compañía más grande en cuanto al número de hoteles (556.000 camas a marzo de 2007) y tiene su sede en Denham, Buckinghamshire. Esta compañía cotiza en la London Stock Exchange y forma parte del índice FTSE 100.

Marcas de InterContinental Hotels Group 
 InterContinental
 Kimpton
 Hotel Indigo
 Even Hotels
 Hualuxe
 Crowne Plaza
 Holiday Inn
 Holiday Inn Express
 Holiday Inn Club Vacations
 Holiday Inn Resort
 Staybridge Suites
 Candlewood
 Avid
 Voco
 Six Senses

Enlaces externos 
 Web oficial
 Web oficial en España
 Web Crown Plaza Toronto Airport

Empresas cotizadas en la Bolsa de Londres
Cadenas hoteleras
Hoteles de Inglaterra